Cornwall Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cornwall Mountain (Colorado)	
 Cornwall Mountain (Nevada)